Nander steht für

 Nanderbarsch, die Fischgattung Nanderbarsche
 kurz für die Fischart Kleiner Nander